etc. — сокращение латинского выражения et cetĕra, означающего «и другие», «и тому подобное», «и так далее». Ставится в конце неполного перечисления. Употребляется в ряде европейских языков.
 /etc — каталог в операционной системе UNIX.

ETC — аббревиатура:
 Eldorado Touring Coupe — модель автомобиля Cadillac.
 Electron transport chain — дыхательная цепь переноса электронов.
 Electronic toll collection — автоматизированная система оплаты за проезд по автодороге.
 Elite Tauren Chieftain — рок-группа, состоящая из сотрудников компании Blizzard Entertainment.
 Encyclopedia of Triangle Centers — размещённая в сети база данных «центров треугольника».
  — вид ценной бумаги.
  — алгоритм сжатия изображений.
 Estimate to complete (прогноз до завершения) — компонент одной из методик контроля эффективности выполнения проектов, см. Метод освоенного объёма.
  — объект АНБ (Висбаден, Германия).
 Extratropical cyclone — атмосферный феномен.

См. также 
 ЕТС (кириллица)
 Et cetera